Fátima Irene Pinto (Pirajuí, São Paulo, 17 de agosto de 1953) é uma poetisa brasileira.

É formada em Letras, tendo exercido atividades de jornalista, professora, musicista e coordenadora de concursos de poesia. É aposentada do BNC S/A onde ingressou em 1978 e aposentou-se em 2004.

Assim se referiu-se a ela o poeta catarinense Solange Rech:

"De tempo em tempo, aqui e acolá, a natureza nos brinda com pessoas muito especiais. Fátima Irene é uma dessas raridades. Ela entende de alma humana, como mostram seus versos e mensagens. Sim, porque um verso não é um amontoado de palavras, e sim uma ebulição de sentimentos. O que caracteriza um poeta é o dom divinal de tecer, com palavras, chaves enigmáticas que abrem os corações.

O poema "Solidão" que consta nos livros "Palavras para entorpecer o coração" e "Ecos da Alma" da autora, é indevidamente creditada por algumas fontes ao escritor e músico Chico Buarque de Holanda.

Bibliografia da autora 
 Momentos Catárticos - Fiuza Editores - 2001
 Palavras para entorpecer o coração - Soler Editora - 2003
 Relicário Fragmentos de Amor e Paixão - Soler Editora - 2003
 Momentos de Oração - DVD gentilmente cedido por Mari Caruso Cunha - RS
 Ecos da Alma - Soler Editora - 2005
 O Gol Nosso de Cada Dia - All Print Editora - 2009

Referências 
 
 
 

Poetas do estado de São Paulo